Уэйн Статик (), настоящее имя Уэйн Ричард Уэллс (, 4 ноября 1965,  Мичиган, США — 1 ноября 2014) — американский музыкант и ведущий вокалист, гитарист, клавишник рок-группы Static-X. Он выпустил свой единственный сольный студийный альбом Pighammer 4 октября 2011 года.

Жизнь до карьеры 
До переезда в Чикаго, а затем и в Калифорнию, Уэйн Статик рос в Шелби, штат Мичиган. Ему было три года когда он получил игрушечную гитару. Его родители решили в семь лет подарить ему его первую настоящую гитару модели S12. Он получал уроки игры, которые окупились год спустя, когда он выиграл соревнование талантов исполняя песню Slip to My Lou. В 12 лет Уэйн играл в первой своей группе. Играя в этой группе он решил, что хочет стать музыкантом. Уэйн посещал среднюю школу в Шелби и также был занят на временных работах летом: как сборщиком спаржи, так и на вишнёвой фабрике консервов.

Карьера 
После переезда в Чикаго, Уэйн Статик создал вместе с Кен Джеем свою первую группу Deep Blue Dream. Но группа, исполнявшая постпанк, просуществовала недолго, так как они переехали в Калифорнию, где была создана новая группа, в которую вошли Тони Кампос и Коити Фукуда.

Уэйн был известен своей необычной причёской: его волосы держались в вертикальном положении. Процесс её создания занимал около 20 минут.

В июле 2007 года, Уэйн Статик объявил что он начнёт свой сольный проект, Pighammer, но в интервью в декабре 2007 года с Ultimate-Guitar.com, Уэйн Статик сказал: «Pighammer — это мой сольный проект, которым я займусь, когда у меня будет больше свободного времени. В настоящее время Static-X остаётся моим главным приоритетом».

Статик изображён на обложке альбома Static-X 2009 года, Cult of Static.

В последние годы Уэйн Статик гастролировал с сессионными музыкантами в составе своего соло-проекта Pighammer после окончания записи своего первого сольного альбома.

Сольный альбом Уэйна Статика Pighammer был выпущен 4 октября 2011 года.

Сотрудничество 
 2002 — Jonathan Davis & Richard Gibbs featuring Wayne Static — Not Meant for Me
 2003 — Godhead & Wayne Static — The Giveaway
 2004 — Mephisto Odyssey & Wayne Static (and Koichi Fukuda) — Crash
 2004 — Skinny Puppy & Wayne Static — Use Less
 2006 — Soil & Wayne Static — Give It Up
 2008 — Opiate for the Masses & Wayne Static — 21st Century Time Bomb
 2009 — My Evolution & Wayne Static — So Happy
 2009 — Dirge Within & Wayne Static — Inhuman
 2010 — Raymond Herrera & Wayne Static — Decimator (originally recorded in 2005)
 2011 — 9 Electric & Wayne Static — Destroy As You Go
 2013 — Run DMC & Wayne Static — Noise Revolution

Появления 
 2002 — Статик появляется в клипе The X-Ecutioners «It’s Goin' Down», вместе c Майком Шинодой и Мистером Ханом из Linkin Park.
 2006 — Статик появляется в клипе Silent Civilian «Rebirth of The Temple».
 2009 — Статик участвовал в фестивале 98 Rockfest в городе Тампа, штат Флорида.
 2010 — Статик появляется как злодей в четвёртом выпуске серии комиксов Eternal Descent.

Личная жизнь 
Уэйн ездил на изменённом Ford Bronco 1968 года.

После краткого ухаживания Уэйна за порноактрисой Терой Рей они поженились в Лас-Вегасе 10 января 2008 года. Он появляется в качестве таинственного гостя в фильме с участием Рей под названием Radium Vol 2.

Смерть 
Уэйн Статик умер 1 ноября 2014 года, не дожив трёх дней до своего 49-го дня рождения. Он скончался из-за смешивания лекарственного препарата Ксанакс и других сильнодействующих таблеток с алкоголем. Статик собирался отправиться в совместный тур с группами Powerman 5000 и Drowning Pool.

В январе 2016 года вдова Уэйна, Тера Рей, покончила жизнь самоубийством.

Project Regeneration 
В новом альбоме Static-X под названием «Project Regeneration», который вышел в 2020 году, использован неизданный голос Уэйна Статика. Состав группы такой же, как во времена дебютного альбома Wisconsin Death Trip. Вокалист в группе неизвестен, но есть предположения, что им может быть Эдсель Доуп из Dope, на что указывает татуировка на шее.

Примечания

Ссылки 

 
 ESP Guitars
 

Музыканты Static-X
Музыканты Pigface
Рок-вокалисты США
Рок-гитаристы США
Хеви-метал-вокалисты США
Музыканты США в стиле индастриал
Баритоны
Выпускники университета Западного Мичигана